Футбольный альянс 1891/1892 () — третий и последний сезон Футбольного альянса, футбольной лиги в Англии, организованный в качестве альтернативы Футбольной лиги. В этом сезоне в состав Футбольного альянса вошли три новых клуба: «Ардуик», «Бертон Свифтс» и «Линкольн Сити».

За победу в турнире присуждалось 2 очка, за ничью — 1 очко. Каждая команда играла с другой дважды: дома и на выезде. Чемпионом Футбольного альянса в его заключительном сезоне стал «Ноттингем Форест».

После завершения сезона Футбольный альянс был распущен, а клубы, входившие в его состав, были приглашены в Футбольную лигу, которая была расширена до двух дивизионов. Чемпион Футбольного альянса «Ноттингем Форест», а также «Ньютон Хит» и «Уэнсдей», занявшие 2-е и 3-е места соответственно, были приглашены в Первый дивизион Футбольной лиги, состоящий из 16 команд. Оставшиеся команды Футбольного альянса вошли во Второй дивизион Футбольной лиги, однако клуб «Бирмингем Сент-Джорджес» был расформирован по окончании сезона из-за финансовых проблем.

Турнирная таблица

Результаты матчей 
Ниже приведены результаты матчей клубов «Ардуик», «Ньютон Хит», «Смолл Хит», «Ноттингем Форест» и «Уэнсдей».

Примечания 

1891
Футбол в Англии в сезоне 1891/1892